Гран-при Сан-Марино 1983 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на Автодроме Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 1 мая 1983 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино